Fotboll vid Afrikanska spelen har spelats sedan 1951 och var fjärde år sedan 1954. 1990 introducerade en damturnering.

Slutställning

Herrar

</tr>
''U23-turnering från och med 2002
</tr>

Damer

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Asiatiska spelen
Återkommande sportevenemang med premiär 1951